Soth ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Soth (* 1969), US-amerikanischer Fotograf
 Bob Soth (* 1933), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Max Soth (1891–1974), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP)

Siehe auch:
 Soot
 Sot
 Söth